«Стрип» () — фильм нуар режиссёра Ласло Кардоша, который вышел на экраны в 1951 году.

Фильм рассказывает о профессиональном барабанщике Стэне Мэкстоне (Микки Руни), который устраивается на работу в музыкальный клуб в районе Сансет-стрип и влюбляется в танцовщицу Джейн Тэффорд (Сэлли Форрест), которая мечтает стать кинозвездой. Чтобы помочь ей с карьерой, Стэнли знакомит её с обладающим обширными связями гангстером Санни Джонсоном (Джеймс Крейг), который начинает ухаживать за девушкой, а самого Стэна пытается выслать из города. Когда барабанщик рассказывает о сложившейся ситуации Джейн, она направляется к гангстеру, и на следующий день Санни находят убитым, а Джейн — тяжело раненой в собственной квартире.

Значительная часть картины снималась на натуре в районе Сансет-cтрип в около Лос-Анджелеса. Интерьерные сцены снимались в расположенных в этом районе популярных ресторанах и ночных клубах.

Сюжет 
Однажды рано утром помощники шерифа округа Лос-Анджелес прибывают по срочному вызову в квартиру в районе Сансет-стрип, где обнаруживают тяжело раненную выстрелом в плечо молодую женщину Джейн Тэффорд (Сэлли Форрест). Её соседка и близкая подруга, начинающая актриса Полетт Эрдри (Мирна Делл), которая и вызвала полицию, опознаёт по фотографии, найденной в квартире Джейн, одного из её знакомых, а также сообщает, что Джейн работала танцовщицей в джазовом клубе Fluff’s Dixieland Club. Тем же утром детективы из офиса шерифа приезжают домой к другу Джейн, гангстеру Делвину «Санни» Джонсону (Джеймс Крейг), обнаруживая, что тот был недавно застрелен. Вскоре помощники шерифа задерживают Стэнли Мэкстона (Микки Руни), которого опознала Полет по фотографии, и доставляют его в участок для допроса. Стэн сообщает детективу, лейтенанту Боннабелу (Том Пауэрс), что Джейн была его девушкой, пока она не начала встречаться с Санни, который в свою очередь был его боссом. Понимая, что он становится главным подозреваемым в двойном убийстве, Стэн рассказывает всю историю своих взаимоотношений с Санни и Джейн:

В результате ранения на Корейской войне, Стэн попал в военный госпиталь в Канзасе. После выздоровления Стэн, который является профессиональным барабанщиком, отправился на машине в Лос-Анджелес в расчете поступить на работу в один из джазовых оркестров. Однако на дороге его подрезает машина, в которой едет Санни со своей подружкой, в результате старая машина Стэна вылетает в кювет и фактически разваливается на части. Санни обещает компенсировать Стэну весь ущерб от аварии, и, более того, предлагает ему работу в собственной подпольной букмекерской конторе с очень приличным окладом 200 долларов в неделю. Стэн соглашается на предложенные условия, рассчитывая таким образом накопить деньги, чтобы открыть собственный джазовый клуб, что является его мечтой. Стэн отработал год в конторе Санни, которая действует под видом страховой компании, но однажды на неё нагрянула полиция, и Стэну пришлось бежать через окно. Скрываясь от полиции, Стэн выбегает на Сансет-стрип, где прыгает в отъезжающую машину, которой управляет Джейн. Они быстро знакомятся и находят общий язык, и Джейн подвозит Стэна до дома, сообщая, что направляется на работу в клуб Fluff’s Dixieland. Вскоре вечером Стэн приезжает в этот клуб, чтобы снова встретиться с Джейн, и после закрытия клуба приглашает её на свидание. Однако Джейн, по её собственным словам, встречается только с теми мужчинами, которые могут помочь ей стать кинозвездой. И потому она просит своего друга, пожилого хозяина клуба и музыканта Флаффа (Уильям Демарест) сказать Стэну, что он не отпускает её на свидание. В ожидании Джейн Стэн садится за ударную остановку и начинает играть. Флаффа настолько впечатляет его игра, что он тут же предлагает Стэну место в своём оркестре, из которого только что уволился барабанщик. Однако Флафф может предложить Стэну заплату только 90 долларов в неделю, на что тот не может согласиться, сообщая, что получает намного больше в страховой компании. Флафф упрашивает Джейн уговорить Стэна перейти в его оркестр, и ради этого Джейн разрешает Стэну проводить себя домой, говоря, что они смогут встречаться чаще, если он будет работать у Флаффа. Стэн некоторое время сомневается, но в итоге соглашается перейти на работу к Флаффу, так как желание видеться с Джейн и быть барабанщиком перевешивают для него деньги и получение прочих жизненных благ. Санни на удивление легко отпускает Стэна и более того, даёт ему денег, однако предупреждает его, чтобы тот помалкивал о том, чем тот занимался в его конторе. Вскоре Стэн отправляется на встречу с Джейн, купив ей в подарок новую шляпку. Пока они беседуют у неё дома, заходит Полетт с просьбой посидеть с её маленьким сыном Арти (Томми Реттиг), пока она сходит на кинопробы. Во время разговора, чтобы привлечь к себе интерес Джейн, Стэн даёт ей понять, что у него есть знакомый со связями в Голливуде. Джейн настолько возбуждена этой информацией, что требует, чтобы Стэн немедленно отвёз её к этому человеку. По дороге непоседливый Арти давит на педаль газа, и они на перекрёстке попадают в небольшую аварию. Во время знакомства Джейн производит на Санни сильное впечатление, и он обещает ей помочь, однако, оставшись с ним наедине, Стэн предупреждает гангстера, что Джейн — его девушка. Тем же вечером за ужином Стэн заводит с Джейн разговор об их будущем, из чего она понимает, что он собирается сделать ей предложение. Она благодарит его за помощь, но говорит ему, что сейчас для неё самым важным в жизни является стать кинозвездой. Тем временем Стэн становится всё более популярным как музыкант в клубе Флаффа. Однако его тревожит то обстоятельство, что Санни почти каждый вечер проводит в компании Джейн, при этом, вопреки её ожиданиям, Санни ничего не делает для продвижения её карьеры. Вопреки совету Флаффа Стэн начинает ревниво следить за Санни и Джейн, что вызывает раздражение гангстера. Однажды он присылает к Стэну двоих своих подручных, которые сообщают, что Санни решил открыть филиал в Финиксе. Они передают Стэну билет и деньги, чтобы тот немедленно выехал в Финикс и организовал там работу. Боясь отказать Санни, Стэн приходит к Флаффу, чтобы сообщить ему о своём увольнении. Однако Флафф убеждает Стэна, что тот должен бороться за своё будущее и не поддаваться на угрозы Санни. Тогда Стэн приезжает в офис гангстера и сообщает ему, что отказывается от его предложения, и угрожает в случае давления на него рассказать о деятельности Санни полиции. После этого Стэн едет к Джейн, однако двое подручных Санни ловят и избивают Стэна, а затем увозят его на автомобиле. Когда они останавливаются на перекрёстке, Стэн вспоминает про проделку Арти и резко жмёт на педаль газа, а когда их машина попадает в аварию, вырывается из рук бандитов и убегает. Стэн приходит в клуб, предупреждая Джейн, что люди Санни, который на самом деле является бандитом, преследуют его, и ему придётся бежать из города. Джейн прямо говорит Стэну, что не любит его, тем не менее, она считает его хорошим парнем и хочет ему помочь. Она обещает ему пойти к Санни и всё с ним уладить.

Закончив свой рассказ, Стэн говорит Боннабелу, что прошлым вечером он был в клубе Флаффа, а под утро отправился домой, откуда его и забрали помощники шерифа. В этот момент Боннабелу звонит врач, сообщающий, что Джейн пока так и не пришла в сознание, однако детектив сообщает Стэну, что Джейн созналась в убийстве Санни. Тогда, чтобы отвезти вину от Джейн, Стэн заявляет, что это он убил гангстера. Боннабел приезжает к Флаффу, который ещё ничего не знает о случившемся, и тот подтверждает, что Стэн всю ночь провёл в его клубе. Тем же днём Боннабел показывает Стэну подписанное Джейн заявление, согласно которому она застрелила Санни из самозащиты, когда тот в порыве ярости набросился на неё и даже ранил в плечо. После этого она смогла добраться до своей квартиры, где потеряла сознание. Боннабел говорит Стэну, что он свободен и может идти. На вопрос Стэна о Джейн детектив отвечает, что она на некоторое время пришла в себя и успела дать признательные показания, однако вскоре после этого умерла. Затем детектив провожает подавленного Стэна в клуб, где тот занимает своё место за барабанной установкой, и, начав игру на инструменте, возвращается к жизни.

В ролях 

 Микки Руни — Стэнли Мэкстон
 Сэлли Форрест — Джейн Тэффорд
 Уильям Демарест — Флафф
 Джеймс Крейг — Делвин «Санни» Джонсон
 Луис Армстронг — Луис Армстронг
 Томми Реттиг — Арти Эрдри
 Том Пауэрс — детектив, лейтенант Боннабел
 Мирна Делл — Полетт Эрдри
 Лестер Лорр — полицейский хирург (в титрах не указан)

Создатели фильма и исполнители главных ролей 
Продюсер фильма Джо Пастернак родился в Венгрии, где в 1929 году начал продюсерскую карьеру, а в 1936 году перебрался в США, где проработал до 1968 года. Всего Пастернак был продюсером 100 картин, прославившись многочисленными музыкальными фильмами, такими как «Три милые девушки» (1936), «Сто мужчин и девушка» (1937), «Без ума от музыки» (1938) «Всё началось с Евы» (1941), «Поднять якоря» (1945), «Старым добрым летом» (1949), «Летние гастроли» (1950), «Великий Карузо» (1951), «Люби меня или покинь меня» (1955) и «Противоположный пол» (1956). Как написал Хэл Эриксон, «этот фильм стал неожиданно мрачной работой для продюсера Джо Пастернака, имя которого обычно связано с весёлыми, бодрыми мюзиклами в формате Technicolor». Пастернак был женат на сестре режиссёра фильма Ласло Кардоша, который также начинал свою карьеру в Венгрии в 1930-е годы, после чего перебрался в Голливуд, где помимо данной картины поставил ещё четыре фильма — детектив «Тёмные улицы Каира» (1940), мюзикл «Девушка из маленького города» (1953), фильм нуар «Тихуанская история» (1957) и фантастический хоррор «Окаменевший человек» (1957).

Микки Руни начал сниматься в кино ещё подростком в 1934 году и продолжал сниматься вплоть до 2014 года, сыграв за свою 80-летнюю карьеру более чем в 300 фильмах. Руни четырежды номинировался на Оскар за работы в фильмах «Дети в доспехах» (1939), «Человеческая комедия» (1943), «Дерзкий и смелый» (1956) и «Чёрный скакун» (1979). Руни был актёром преимущественно лёгкого жанра, и за свою карьеру сыграл лишь в четырёх фильмах, которые относятся к жанру нуар — «Зыбучий песок» (1950), «Стрип» (1951), «Поездка по кривой дороге» (1954) и «Малыш Нельсон» (1957). Как отмечает историк кино Джефф Стаффорд, хотя после этого фильма Руни сыграет аналогичные роли положительных парней, попавших в несчастные обстоятельства, в таких фильмах, как «Незначительный случай воровства» (1953) и «Езда по преступной дороге» (1954), тем не менее, «этим фильмам не хватало той экзистенциальной тональности, которая присутствует „Стрипе“».

Сэлли Форрест была актрисой с профессиональным танцевальным образованием, но и с немалым драматическим талантом, что позволяло ей играть роли широкого жанрового диапазона, причём не только в Голливуде, но и на Бродвее. Среди наиболее значимых её картин — социальные драмы «Отвергнутая» (1949) и «Никогда не бойся» (1949), фильмы нуар «Загадочная улица» (1950) и «Пока город спит» (1956), хоррор-триллер «Странная дверь» (1951) и мюзикл «Извините мой прах» (1951). Наиболее значимыми картинами с участием Джеймса Крейга стали мелодрама «Китти Фойл» (1940), семейные фильмы «Человеческая комедия» (1943) и «У нас растёт нежный виноград» (1945), фильмы нуар «Переулок» (1950), «Леди без паспорта» (1950) и «Пока город спит» (1956), а также вестерн «Разборка в Медсин-бенд» (1957).

История создания фильма 
Фильм стал первой картиной Микки Руни на его «родной» студии MGM, куда он вернулся после трёхлетнего отсутствия. Как позднее вспоминал актёр в своей автобиографии «Жизнь слишком коротка», фильм делался, когда она находился «в одной из самых низких точек в своей карьере». Как пишет Руни, «это была работа, а я нуждался в работе. Я играл барабанщика в оркестре, которого ложно обвиняют в убийстве гангстера. Это был низкобюджетный мюзикл с низкобюджетной историей, но с хорошей музыкой… Фильм лишь совсем немного перекрыл вложенные в него средства, а я получил как раз достаточно, чтобы оплатить некоторые срочные счета». Однако дальнейших предложений о работе от MGM Руни не получил, и вскоре подписал контракт на три фильма со студией Colambia.

Как сообщается в закадровом рассказе в начале фильма, район Лос-Анджелеса, известный как «Сансет-стрип» был частью округа Лос-Анджелес, который окружал Бульвар Сансет к западу от Голливуда и к востоку от Беверли-Хиллс. Поскольку эта территория в административном плане не входила в город Лос-Анджелес, полицейские функции в нём осуществлял Департамент шерифа округа Лос-Анджелес. В 1984 году Бульвар Сансет и окружающие его территории были включены во вновь образованный город Западный Голливуд.

Согласно информации «Голливуд репортер», и это заметно в фильме, значительная часть уличных съёмок велась на натуре непосредственно в Сансет-стрип и в его окрестностях. Как отмечено на сайте Американского института кино, «интерьерные съёмки велись в популярных ночных клубах района Сансет-стрип, таких как Mocambo и Ciro’s, а также в ресторанах Little Hungary и Stripps».

Как отмечено многими критиками, украшением фильма стали джазовые номера в исполнении таких музыкантов, как Луис Армстронг, Джек Тигарден, Эрл Хайнс и Барни Бигард. Песня из фильма A Kiss to Build a Dream On была номинирована на Оскар как лучшая песня. Помимо музыкальных номеров в фильме Луис Армстронг записал для него ещё несколько инструментальных джазовых вещей, которые не вошли в картину. Эти номера и несколько песен из фильма впоследствии вошли в альбом-антологию Now You Has Jazz: Louis Armstrong at M-G-M, который был выпущен в 1997 году.

Оценка фильма критикой

Общая оценка фильма 
Как пишет историк кино Спесер Селби, фильм рассказывает о «джазовом барабанщике и начинающей актрисе, которые связываются с рэкетирами, что приводит к жестокой трагедии», при этом главным достоинством картины, по его мнению, стало «изящное вплетение джазовой сцены Лос-Анджелеса в нуаровый сюжет». В свою очередь киновед Боб Порфирио добавил, «Стрип» стал «одним из серии небольших нуаров, в которых сыграл Микки Руни в 1950-е годы, где он обычно изображал искреннего маленького парня, которого мучает жизнь». Однако в отличие от других нуаров Руни, «этот фильм опирается на крепкую производственную поддержку MGM, а также содержит несколько отличных джазовых композиций». Историк кино Джефф Стаффорд назвал картину «странным гибридом нуара и мюзикла», далее написав, что «фильм действительно включает и то, и другое, и кроме того представляет тот тип ролей Руни, которые тот стал получать в начале 1950-х годов, когда ему было уже за 30 и он перестал быть чудо-мальчиком MGM». По мнению Стаффорда, картина доставляет «наслаждение возможностью понаблюдать за тем, как Руни играет более зрелую роль — роль поникшего неудачника, которая полностью противоречит его традиционному амплуа заряженного адреналином, гиперактивного героя». Другой причиной для просмотра этого фильма Стаффорд считает возможность «посмотреть невероятные музыкальные номера с участием таких легенд джаза, как Луис Армстронг и Джек Тигарден». Далее критик пишет, что хотя «фильм и не стал звёздным часом для Руни или одним из значимых нуаров студии MGM, он определённо заслуживает места в истории, хотя бы благодаря своему уникальному показу нескольких гигантов джаза», которые выступают с несколькими номерами в качестве оркестра вымышленного ночного клуба. Деннис Шварц назвал картину «небольшой детективной историей, которой добавила немного блеска студийная система MGM, а также Луис Армстронг и его признанный джазовый ансамбль». Как пишет критик, привлекательность фильму обеспечивают «оживлённая история, энергичные джазовые интерлюдии и несколько увлекательных сцен», также добавляя, что «фильм смог донести экзистенциальное настроение и веселье, которые исходили от клубной сцены Стрипа». В итоге получился «детектив выше среднего, который можно отнести к фильмам нуар по причине страдальческого выражения Руни в качестве жертвы любви». Майк Кини назвал фильм «стандартной криминальной драмой, которая добивается хорошего результата благодаря хорошей игре Руни, который сам играет на барабанах, и потрясающему джазу в исполнении Луиса Армстронга и его оркестра».

Оценка музыкальной части фильма 
Как пишет Стаффорд, «фильм доставит истинное наслаждение поклонникам джаза, благодаря таким номерам, как Shadrock в исполнении Луиса Армстронга и Basin Street Blues в исполнении Тигардена. Кроме того, очень молодой Вик Дэмоун поёт Don’t Blame Me, а Моника Льюис — бодрую латинскую композицию La Bota. А песню A Kiss to Build a Dream On, которая получила номинацию на Оскар как лучшая песня, по ходу фильма исполняют трижды: сначала это делает дуэт Руни и Демареста, затем девушка-шляпница во время репетиции и наконец Армстронг, который заставляет запомнить её навсегда». Кроме того, в фильме «присутствуют также оживлённые танцевальные номера, в которых Сэлли Форрест демонстрирует свою отличную физическую форму в компании танцоров-хипстеров».

Оценка актёрской игры 
Среди драматических актёров фильма критики обратили основное внимание на игру Микки Руни и Джеймса Крейга. В частности, Боб Порфирио написал, что «роль Руни в качестве мучающегося музыканта была сыграна после аналогичной роли Тома Нила в нуаре „Объезд“ (1945) и предшествовала роли Шарля Азнавура в криминальной драме „Стреляйте в пианиста“ (1960)», а Крейг играет своего героя «со столь необходимой ей изюминкой. Его зацикленность на цветах даёт зрителю ощутить странный эстетизм этого нуарового гангстера» . Шварц считает, что «Руни великолепен в роли вечной жертвы, который находит свою душу только когда полностью погружается в свою музыку», а Крейг отличен «в качестве утончённого злодея, который зациклен на садоводческой коллекции в своём офисе, придавая своей роли странную жутковатую тональность».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Стрип на сайте IMDB 
 Стрип на сайте Allmovie 
 Стрип на сайте Американского института кино
 Стрип на сайте Turner Classic Movies

Фильмы нуар
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1951 года
Фильмы на английском языке